Wsie w Estonii:
 Uljaste – w gminie Rägavere
 Uljaste – w gminie Sonda